«Ходулі» () — картина іспанського художника Франсиско Гойї, написана пр. у 1791-1792. Полотно належить до сьомої серії картонів Гойї, на замовлення Королівської шпалерної мануфактури для кабінету короля Карла IV в Ескоріалі.

Опис картини 
Сюжет і стиль картини схожий з іншим полотном з тієї ж серії Гойї — «Велетні», тільки замість дитячої гри, де одна дитина видерлася на іншу тут зображена доросла забава у вигляді ходіння на ходулях. Крім самих двох ходоків центральне місце в картині займає гравець на флейті, який, мабуть, намагається привернути увагу дівчини у вікні другого поверху.

Література 
 MENA MÁRQUEZ, Manuela de, Goya: guía de sala, Madrid, Tf, 2008. ISBN 978-84-95452-46-7.

Посилання 
 Опис картини на офіційному сайті музею Прадо

Картини Гойї
Музейні експонати
Картини музею Прадо
Картини за алфавітом